Фриц Кортолецис (; ,  — , ) — немецкий  и .

Учился в Мюнхене у Людвига Тюйе и Феликса Мотля. Работал в Регенсбурге и Нюрнберге, в 1907—1912 гг. возглавлял Мюнхенский Ораториенхор, в начале 1910-х гг. гастролировал по Великобритании с оперной компанией Эрнста Денхофа. В 1913—1925 гг. возглавлял Баденскую придворную капеллу, в 1925—1929 гг. генеральмузикдиректор Бреслау, затем работал в Баден-Бадене. Был дружен с Рихардом Штраусом и, по мнению некоторых, принадлежал к числу выдающихся интерпретаторов его музыки.

Написал по меньшей мере две комические оперы: «Запрещённый смех» (; 1924) и «Потерянный гульден» (; 1928).

Примечания 

Академические музыканты Германии